Zona d'habitabilitat (del nom en anglès Circumstellar Habitable Zone), regió a l'entorn d'una estrella on es compleixen un seguit de condicions d'habitabilitat planetària 
 chz, codi ISO 639-3 del chinanteca d'Ozumacín, llengua parlada a l'estat d'Oaxaca (Mèxic), vegeu Chinanteca#Variants